Llista de masies i altres construccions relacionades de la Terra Alta ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments de la Terra Alta
 Llista de rellotges de sol de la Terra Alta

Terra Alta
 Llista